Voici une liste des principales îles d'Europe classées par population décroissante. 

Les chiffres de population pour chaque île proviennent des articles correspondants ; les dates de recensement (quand elles existent) ne sont par conséquent pas uniformes.

Articles connexes 
 Île
 Liste des îles par population

Iles

Géographie de l'Europe

îles